Эр-Рутба () — город в Ираке в провинции Анбар. Город находится в стратегически важном месте на трассе Амман-Багдад. В связи с тем, что здесь выпадает 114 мм осадков в год, он считается «влажным местом».

После вторжения коалиционных сил в Ирак в 2003 году возле Эр-Рутбы была размещена одна из баз оккупационных войск.

Города Ирака
Анбар